Das gemeinsame Patrozinium des Erzengelpaars Michael und Gabriel tragen folgende Kirchen und Kapellen:


Rumänien 
 Kirche „Heilige Erzengel Michael und Gabriel“ in Șurdești, siehe Holzkirche (Șurdești)
 Holzkirche von Plopiș

Serbien 
 Kirche Hl. Erzengel Michael und Gabriel (Banatsko Aranđelovo), serbisch-orthodoxe Kirche in Banatsko Aranđelovo

Türkei 
 St. Michael und Gabriel (Mersin), historische griechisch-orthodoxe Kirche aus dem 19. Jahrhundert in Mersin

Siehe auch 
 Michael-und-Gabriel-Kloster

Liste (Kirchengebäude nach Name)
!
!